Ольмильос-де-Кастро ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Самора в составе автономного сообщества Кастилия и Леон. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Тьерра-де-Альба. Занимает площадь 71,40 км². Население — 308 человек (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 40 км.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница
 Diputación de Zamora 
 Ficha Municipal de Caja España

Муниципалитеты Саморы